Пяте́цкий-Шапи́ро — фамилия.

Известные носители: Пятецкий-Шапиро, Григорий Ильич (род. 1958) — учёный в области информатики.
 Пятецкий-Шапиро, Илья Иосифович (1929—2009) — советский и израильский математик.
 Пятецкий-Шапиро, Лев Григорьевич (1889—1938) — советский адвокат.